Le baiser à la Reine, que l'on peut d'ailleurs faire aussi au Roi ou à toute autre carte, est une technique du bridge qui consiste à laisser délibérément une carte faire une levée,  pour éviter de donner la main à l'adversaire dangereux.

Ici, l'affranchissement des  impose de laisser une levée à l'adversaire. On joue le 5 pour l'As, puis on rentre en main. Ensuite, on joue le 6 et, à l'apparition de la Dame en Ouest, on la laisse maîtresse (Baiser à la Reine). Ouest, en main, est impuissant à établir ses , au contraire d'Est s'il prenait la main.

Bridge